«МИО Бивако Сига» (, ) — японский футбольный клуб из города Кусацу (также играет в городах Оцу и Конан), в настоящий момент выступает в Японской футбольной лиге, третьем по силе дивизионе страны. Слово «Бивако» в названии клуба отсылает к озеру Бива, крупнейшее пресноводное озеро Японии.

История
Клуб был основан в 2005 году на основе бывшей команды «Сагава Экспресс ФК Киото». Первоначально клуб назывался «МИ-о Бивако Кусацу», в 2007 году, когда команда добилась продвижения в Японскую Футбольную Лигу, она поменяла название на «МИО Бивако Кусацу».

В 2012 году клуб вновь поменял название на нынешнее, демонстрирую тем самым, что он представляет всю префектуру Сига. Это должно по идее руководства клуба привлечь большое количество поклонников.

Результаты в Японской футбольной лиге 
2008: 14-е
2009: 8-е
2010: 11-е
2011: 13-е
2012: 8-е

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на сайте Японской футбольной лиги

Футбольные клубы Японии